Grundgraben ist ein Gewässername:

 Altheimer Grundgraben, linker Zufluss über einen Seitenzweig der hier noch Erfa genannten Erf vor Bretzingen, Gemeinde Hatdheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Appenfelder Grundgraben, linker Oberlauf des Prühlbachs, zur Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) bis Prühl, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Grundgraben (Aisch-Flutkanal), rechter Zufluss des Aisch-Flutkanals (zur Aisch) in Oberndorf, Markt Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern; rechter Abzweig des Mailheimer Grabens
 Grundgraben (Arenbach), rechter Zufluss des Arenbachs (zur Wörnitz) bei Wörnitzhofen, Markt Weiltingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grundgraben (Baunach), linker Zufluss der Baunach bei Leucherhof, Stadt Baunach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Grundgraben (Bibert), linker Zufluss der Bibert in Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grundgraben (Buchenbach), linker Zufluss des am Ort Riedgraben genannten Buchenbachs bei Hausen, Gemeinde Steinfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Grundgraben, Oberlauf des Eisengrabens (rechter Zufluss der Mümling) bei Eisenbach, Stadt Obernburg am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Grundgraben (Egelbach), linker Zufluss des Egelbachs (zur Fränkischen Rezat) bei Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grundgraben (Erf) – siehe oben → Altheimer Grundgraben
 Grundgraben (Fichtelgraben), linker Zufluss des Fichtelgrabens (zur Steinach, zur Aisch) nach Mittelsteinach, Gemeinde Münchsteinach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Grundgraben (Gänsgraben), rechter Zufluss des Gänsgrabens (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) zwischen Zeisenbronn und Schnodsenbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Grundgraben (Häckergrundbach), rechter Quellfluss des Häckergrundbachs bei Mainklein, Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Grundgraben (Hambach), rechter Zufluss des Hambachs bei Goldbühl, Markt Arberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grundgraben (Itz), rechter Zufluss der Itz bei Stöppach, Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern 
 Grundgraben (Karbach), linker Quellfluss des Karbachs bei Billingshausen, Gemeinde Birkenfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Grundgraben (Kirnau), linker Zufluss der Kirnau bei Sindolsheim, Gemeinde Rosenberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Grundgraben (Krettenbach), rechter Zufluss des Krettenbachs (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) in Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Grundgraben (Langfurther Mühlbach), linker Oberlauf des Langfurther Mühlbachs (zur Sulzach) bei Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grundgraben (Lohmgraben), rechter Quellbach des Lohmgrabens in Aschaffenburg, Bayern
 Grundgraben (Main), rechter Zufluss des Mains beim Gut Dächheim, Gemeinde Waigolshausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Grundgraben, Abschnittsname bei Lempertshausen des Oberaugrabens, rechter Zufluss der Rodach in der Stadt Bad Rodach selbst, Landkreis Coburg, Bayern
 Grundgraben (Prühlgraben) – siehe oben → Appenfelder Grundgraben
 Grundgraben (Rasiggraben), linker Oberlauf des Rasiggrabens bei Kleinrinderfeld im Landkreis Würzburg, Bayern, im Flusssystem des Wittigbachs; siehe Wittigbach#Zuflüsse
 Grundgraben, Oberlauf des Gänsgrabens, linker Zufluss der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) bei Zeisenbronn, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Grundgraben (Rotach), linker Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) bei Mönchsroth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grundgraben (Rottum), rechter Zufluss der Rottum in Laupheim, Landkreis Biberach, Baden.Württemberg
 Grundgraben (Schmida), rechter Zufluss der Schmida nach Goggendorf, Markt Sitzendorf an der Schmida, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Grundgraben (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Elsenz) in Schwarzach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg 
 Grundgraben (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach (zum Kreuthbach, zur Altmühl) bei Lauterbach, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grundgraben (Tauber), rechter Zufluss der Tauber bei Gebsattel im Landkreis Ansbach, Bayern
 Grundgraben, Oberlaufname des Unteren Riedgrabens (zum Nebelbach, zum Klosterbach, zur Donau) bei Lutzingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Grundgraben (Weilersbach), linker Zufluss des Weilersbachs (zum Rötelbach, zur Jagst) nach Raboldshausen, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Grundgraben (Wellenbach), linker Oberlauf des Wellenbachs (linker Oberlauf der Walbur, zum Harrasfließ, zum Riethgraben, zur Rodach, zur Itz) bei Ottowind, Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Grundgraben (Welsbach), rechter Zufluss des Welsbachs bei Kleinwelsbach, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Grundgraben (Wittigbach), am Unterlauf Effelter Graben, rechter Zufluss des Wittigbachs in Wittighausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Grundgraben (Wohlbach), rechter Zufluss des Wohlbachs (zur Itz) in Wohlbach, Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Grundgraben (Wörnitz) – vier Zuflüsse der Wörnitz in Bayern; flussabwärts:
 Grundgraben (Wörnitz, Zumhaus), rechter Zufluss vor Zumhaus, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach
 Grundgraben (Wörnitz, Diederstetten), rechter Zufluss vor Diederstetten, Gemeinde Mönchsroth, Landkreis Ansbach
 Grundgraben (Wörnitz, Mönchsroth) oder Gerngraben, rechter Zufluss nach Diederstetten, Gemeinde Mönchsroth, Landkreis Ansbach
 Grundgraben (Wörnitz, Wassertrüdingen), linker Zufluss an der Stadtgrenze von Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach zu Auhausen, Landkreis Donau-Ries

Siehe auch:
 Grundbach
 Grundlochgraben
 Mittelgrundgraben